Liga 1 – campionato del Perù
Liga 1 – campionato della Moldavia
Liga 1 – campionato dell'Indonesia